Doomhammer – nome origine del Martelfato, arma dell'universo di Warcraft
Orgrim Doomhammer – nome originale di Orgrim Martelfato, personaggio dell'universo di Warcraft